XVIII Wyścig Pokoju – odbył się na trasie Berlin – Praga – Warszawa w dniach 8-23 maja 1965 roku. Do 15-etapowego wyścigu, którego trasa wynosiła 2315 km, wystartowało 100 zawodników z 17 drużyn.

Lista startowa

Wyniki

I etap, (8 maja 1965), dookoła Berlina (110 km)

II etap, (9 maja 1965), Königs Wusterhausen – Chociebuż (100 km), jazda drużynowa na czas

III etap, (10 maja 1965), Chociebuż – Żytawa (180 km)

IV etap, (11 maja 1965), Żytawa – Drezno (134 km)

V etap, (13 maja 1965), Drezno – Praga (167 km)

VI etap, (14 maja 1965), Chlumec nad Cidlinou – Pardubice (54 km), jazda indywidualna na czas

VII etap, (15 maja 1965), Pardubice – Otrokovice (201 km)

VIII etap, (16 maja 1965), Gottwaldov – Dubnica (136 km)

IX etap, (17 maja 1965), Dubnica – Svit (215 km)

X etap, (19 maja 1965), Tatrzańska Łomnica – Bielsko-Biała (178 km)

XI etap, (19 maja 1965), Bielsko-Biała – Kraków (88 km)

XII etap, (20 maja 1965), Kraków – Opole (173 km)

XIII etap, (21 maja 1965), Kluczbork – Poznań (218 km)

XIV etap, (22 maja 1965), Poznań – Toruń (146 km)

XV etap, (23 maja 1965), Toruń – Warszawa (215 km)

Klasyfikacja indywidualna 
Koszulka żółta

Klasyfikacja drużynowa 
Koszulka błękitna.
Na wynik składa się rzeczywista suma czasów – bez bonifikat – trzech pierwszych zawodników drużyny na każdym etapie.

Klasyfikacje dodatkowe

Najaktywniejszych 
Koszulka fioletowa.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na lotnych i górskich premiach.

Przypisy

Bibliografia 
Tuszyński, B., Wyścig Pokoju 1948-1988, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1989, s. 241-245.

Rogala, J., Podręcznik do nauki współczesnego języka mongolskiego, Wydawnictwo Dialog, Warszawa 2015, s. 38.

Linki zewnętrzne 
Serwis poświęcony Wyścigowi Pokoju 

1965 w Europie
1965 w polskim sporcie
1965